Rösel ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Rösel (* 1960), deutsche Schriftstellerin und Lektorin
 August Johann Rösel von Rosenhof (1705–1759), deutscher Naturforscher, Miniaturmaler und Kupferstecher
 Christoph Rösel (* 1964), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer, Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft
 Franziska Rösel (1870–1934), österreichischer Politiker (CSP)
 Fritz Rösel (1926–2003), deutscher Gewerkschafter (FDGB)
 Helmut Rösel (* 1941), deutscher Maler
 Hubert Rösel (1917–2010), deutscher Slawist
 Jakob Rösel (* 1948), deutscher Politologe
 Josef Rösel (1902–1982), deutscher Politiker (KPD), MdL Thüringen 
 Kathrin Rösel (* 1970), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Konrad Rösel (1905–1994), deutscher Lehrer, Volkskundler und Heimatforscher
 Martin Rösel (* 1961), deutscher evangelischer Theologe
 Peter Rösel (* 1945), deutscher Konzertpianist
 Peter Rösel (Künstler) (* 1966), deutscher Künstler
 Samuel Rösel (1768 oder 1769–1843), Landschaftsmaler 
 Willi Rösel (* 1954), deutscher Autocross-Pilot
 Wolfgang Rösel (* 1936), deutscher Architekt und Baumanager

Siehe auch:
 Roesels Beißschrecke